Seaspray bezeichnet:

 Seaspray Beach Buggies, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Seaspray (Victoria), Ort in Victoria, Australien